Kokoszki ist ein polnischer Ortsname:
 Kokoszki (Gdańsk), Stadtbezirk der Stadt Danzig, Woiwodschaft Pommern
 Kokoszki (Gniezno), Ortschaft der Stadt Gniezno, Woiwodschaft Großpolen

sowie:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Kokoszki, nicht mehr existierender Ort im powiat Ełcki, bis 1930: Kokosken, 1930 bis 1945 Hennenberg, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Kokoszki (Rozogi), Ort im Powiat Szczycieński, bis 1938: Kokosken, 1938 bis 1945 Kleinlindengrund, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Kokoszki (Nekla), Ort im Powiat Wrzesiński
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Kokoszki (Błaszki), Ort im Powiat Sieradzki
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Kokoszki (Cegłów), Ort im Powiat Miński
 in der Woiwodschaft Podlachien:
 Kokoszki (Wizna), Ort im Powiat Łomżyński
 Kokoszki (Zbójna), ort im Powiat Łomżyński
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Kokoszki (Główczyce), Ort im Powiat Słupski, bis 1945: Sandkaten, Kreis Stolp, Pommern

Siehe auch: Kokoszka